Гейдар:

 Гейдар — азербайджанское мужское имя.
 Гейдар — способность человека определять сексуальную ориентацию других людей на основе ряда признаков.